Josep Mompou i Dencausse (Barcelona 1888 - Vic 1968), pintor; germà de Frederic Mompou i Dencausse
 Frederic Mompou i Dencausse (Barcelona 1893 - 1987), compositor; germà de Josep Mompou i Dencausse